Bijeli (Noemuti)
 Bijeli (Polen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing